Osoby o tym nazwisku:
 Iwona Bielska – polska aktorka
 Konstancja Bielska – polska szlachcianka